Get a Grip
 skrót od glikozoaminoglikany

Zobacz też 

 gag